Ураліди (раса) — уральська раса.
 Ураліди (геологічні осади) — комплекс відкладів в межах Уралу.
 Ураліди — тектити Уралу.